

Hydronyme 
 La Blies, rivière franco-allemande.

Toponyme

Blies, quartier de Sarreguemines ;
 Blies-Ébersing, commune de Moselle ;
 Blies-Guersviller, commune de Moselle ;
 Blies-Schweyen, ancienne commune de Moselle ;
 Bliesbruck, commune de Moselle.

Bliesgau, ancien territoire qui tire son nom de la rivière ;
 Bliesmengen-Bolchen, quartier de Mandelbachtal ;
 Blieskastel,  commune de Sarre ;
 Bliesransbach, quartier de Kleinblittersdorf ;
 Bliesen, quartier de Saint-Wendel.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités